Брегула — топоним:

 Брегула — бывшее озеро в Одесской области (Украина).
 Брегула — село в гмине Стшельце-Опольске (Польша).